Нуцубидзе () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Нуцубидзе, Илья Давидович (1883—?) — грузинский политик, член Учредительного собрания Грузии.
 Нуцубидзе, Шалва Исакович (1888—1969) — грузинский и советский философ, литературовед, историк культуры.